Goldtaler bezeichnet

 den Küsten-Strandstern (Asteriscus maritimus), eine Pflanzenart
 eine fiktive Münze aus den Geschichten aus der Murkelei
 Écu, eine französische Goldmünze
 Taler Gold, eine norddeutsche Rechenwährung
 Guldentaler, eine deutsche Silbermünze, siehe Reichsguldiner